Högre alkaner avser alkaner vars kedja består av minst nio kolatomer.

Fysikaliska egenskaper 

Anmärkningar

Källor 

!